Салабаяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Салабаяха (приток Нияю)
Салабаяха (приток Седэтарки)
Салабаяха (приток Табъяхи)